NDP kan avse:

 NDP – ett socialdemokratiskt parti i Kanada, se Nya demokratiska partiet (Kanada)
 NDP – ett tidigare Egyptiskt regeringsparti 1987–2011, se Nationaldemokratiska partiet (Egypten)
 NDP – ett politiskt parti det ledande oppositionspartiet i Surinam, se Nationaldemokratiska partiet (Surinam)
 NDP – ett tidigare politiskt parti i USA som deltog i presidentvalet i USA 1896, se National Democratic Party
NDP – ett högerextremt parti i Tyskland, se Tysklands nationaldemokratiska parti.

Se även
 Nya demokratiska partiet
 Nationaldemokratiska partiet